Comatose — сьомий студійний альбом американського рок-гурту Skillet. В США альбом вийшов 3 жовтня 2006.

Список пісень

Чарти

Джерела 
Comatose

Примітки 

Альбоми Skillet
Музичні альбоми 2006
Альбоми Lava Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року
Платинові музичні альбоми
Жовтень 2006